

Routes 
 Nationale 2 désigne, de façon abrégée, une  (nom valable dans plusieurs pays)

Sports 
 Basket-ball : désigne le quatrième niveau français : Nationale masculine 2 et Nationale féminine 2.
 Football : désigne le quatrième niveau français : le National 2.
 Handball : désigne la quatrième division française, Nationale 2 masculine et Nationale 2 féminine.
 Rugby à XV : désigne le quatrième niveau français : .
 Volley-ball: désigne la quatrième division française, Nationale 2 masculine et Nationale 2 féminine.

Voir aussi